Ге́рман Миха́йлович Иоффе (род. 30 апреля 1990 года, Ленинград, СССР )  — российский барабанщик, бывший участник группы «Бригадный подряд».

Биография 
Родился 30 апреля 1990 года в Ленинграде. В 4 года сел за ударную установку, в 10 лет играл во Дворце пионеров в коллективе Русского Народного Оркестра. С 2000-го по 2007-й год участвовал в концертах «Две столицы» (Москва), «Юные дарования Санкт-Петербурга» (Италия).
Выступал с Оркестром Духовых Инструментов на международном конкурсе «Саксониада» в Германии, Франции, Голландии и Польше. С русским Народным Оркестром выступал во Франции, Польше и Бельгии. Вместе с этим с 2003 года принимал активное участие в рок группах: «Легион», «Флора», «ФаZамака», «Ворчание Ягнят», «Площадь Восстания» «BloodsuckerZ». С 15 Июня 2010 года  был барабанщиком наиболее известной группы «Бригадный подряд». С 30 июля 2019 года покинул группу.

Примечания